

Geografia 
 Christ Church – parrocchia civile di Barbados
 Parrocchia di Christ Church Nichola Town – parrocchia civile di Saint Kitts e Nevis

Altro 
 Christ Church – collegio dell'Università di Oxford
 Christ Church Picture Gallery – pinacoteca di Oxford

Pagine correlate 
 Chiesa di Cristo (disambigua)
 Cattedrale di Cristo